I Porti d'Italia per flusso di passeggeri nel complesso della navigazione sono i seguenti (dati espressi in migliaia). Sono compresi anche i traffici locali, di collegamento con le isole italiane e con località della stessa regione a cui appartiene il porto; l'elenco non è dunque indice dei maggiori porti con traffico internazionale.

Note

Voci correlate
Porti d'Italia per flusso di merci

Lista dei porti italiane per flusso di passeggeri
Elenchi di porti